Турецкое слово кисмет означает рок, судьбу, назначенную человеку Аллахом, и широко известно на исламском Востоке. 

Кисмет:
 Кисмет — мюзикл по одноимённой пьесе (1911) Эдварда Кноблока.
 Кисмет (фильм, 1920) () — фильм режиссёра Луи Ганье
 Кисмет (фильм, 1930) ()
 Кисмет (фильм, 1944) () — фильм режиссёра Уильяма Дитерле
 Кисмет (фильм, 1955) () — фильм режиссёра Винсента Миннелли
 Кисмет (робот) — робот, созданный Массачусетским технологическим институтом (конец 1990-х годов).
 Kismet — сетевой анализатор для беспроводных сетей стандарта 802.11b.

Примечания